Leisnitz ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Leisnitz (Liebschützberg), ein Ortsteil der Gemeinde Liebschützberg im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Leisnitz (Freital), eine Siedlung im Stadtteil Potschappel der Stadt Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

in Polen
 Lisięcice (ehemals Leisnitz O.S. im Landkreis Leobschütz, Oberschlesien), ein Ort in der Woiwodschaft Oppeln

Leisnitz bezeichnet:
 einen Wasserlauf in Pommern, welcher die Insel Warnitz-Wiesen von der Swine trennt

Siehe auch
 Leißnitz, ein Ortsteil der Stadt Friedland im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg